Coria puede referirse a:

Toponimia 
 Coria, ciudad y municipio español de la provincia de Cáceres.
 Coria del Río, municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía.
 Guijo de Coria, municipio español de la provincia de Cáceres, Extremadura.
 Casillas de Coria, municipio español de la provincia de Cáceres, Extremadura.
 Partido judicial de Coria, uno de los trece partidos judiciales tradicionales de la provincia de Cáceres, España.

Historia 
 Coria (Corbridge), antigua ciudad romana.

Personas 
 Adrián Coria (1977-), futbolista argentino.  
 Facundo Coria (1987-), futbolista argentino.
 Guillermo Coria (1982-), extenista profesional argentino.
 Rodolfo Coria (1959-), paleontólogo argentino.

Clubes 
 Coria Club de Fútbol, equipo de fútbol de la tercera división de España, natural del municipio de Coria del Río.
 Club Deportivo Coria, equipo de fútbol de la tercera división de España, natural del municipio de Coria.